Барио де Сан Мартин има више значења:

 Барио де Сан Мартин (Тултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Мартин (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику